Ви́ктор Андре́евич Васи́льев:
 Васильев, Виктор Андреевич (1916—1950) — советский шахматист.
 Васильев, Виктор Андреевич (род. 1975) — российский актёр, телеведущий, шоумен; бывший резидент Comedy Club.